Il singolare del torneo di tennis Launceston Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julija Putinceva che ha battuto in finale Lesley Kerkhove 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Olivia Rogowska (quarti di finale)
 Yurika Sema (primo turno)
 Chanel Simmonds (primo turno)
 Isabella Holland (primo turno)

 Julija Putinceva (Campionessa)
 Ling Zhang (primo turno)
 Aiko Nakamura (secondo turno)
 Bojana Bobusic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Launceston Tennis International 2012